D68 peut faire référence à :
 Carence héréditaire en facteur IX, d'après la classification internationale des maladies ;
 , un destroyer de classe Battle de la Royal Navy ;
 , un destroyer de classe V de la Royal Australian Navy ;
 Route départementale 68, dans le Puy-de-Dôme.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres